Ballad for Americans and Other American Ballads – album Odetty wydany w roku 1960 przez wytwórnię Vanguard Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy folkowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1960
Albumy Vanguard Records